Apocorophium är ett släkte av kräftdjur. Apocorophium ingår i familjen Corophiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Apocorophium